Marc Odenthal, (* 25. ledna 1991 v Kolíně nad Rýnem, Německo) je německý zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v 6 letech v Weilerswistu pod vedením Raphaela Martena. Připravuje se v Mönchengladbachu pod vedením Stefana Küpperse. V německé seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2013. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu na základě evropské kontinentální kvóty. V prvním kole narazil na světovou jedničku Japonce Mašú Bejkra a prohrál na ippon po dvou minutách boje.

Marc Odenthal je pravoruký judista, jeho osobní technika je uči-mata.

Vítězství 
 2013 - 1x světový pohár (Varšava)
 2015 - 1x světový pohár (Taškent)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Marca Odenthala na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Marca Odenthala na Judobase.org

Němečtí judisté
Němečtí olympionici
Narození v roce 1991
Narození 25. ledna
Žijící lidé
Muži